Kant může znamenatː

příjmení
 Eva Kant (* 1944), belgická herečka a zpěvačka
 Hermann Kant (1926–2016), německý spisovatel
 Immanuel Kant (1724–1804), německý filozof
 Johann Heinrich Kant (1735–1800), pastor a učitel, bratr Immanuela Kanta
 Uwe Kant (*1936), německý spisovatel dětských knih

zeměpisný názevː
 Kant (Kyrgyzstán), průmyslové město v Kyrgyzské republice
 Kant (měsíční kráter)
 (7083) Kant, asteroid hlavního pásma

jiné
 KANT, současné české nakladatelství a vydavatelství Karla Kerlického v Praze
 Baltská federální univerzita Immanuela Kanta, univerzita v Královci (Kaliningradu)

 podobnéː
 CANT
 Kante